Дубровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и Российской Федерации:; Современные:
 Дубровская волость — муниципальное образование в Себежском районе Псковской области

 Исторические
 Дубровская волость — в составе Владимирского уезда Замосковного края
 Дубровская волость — бывшее муниципальное образование в Дедовичском районе Псковской области, с 2010 года — часть Пожеревицкой волости
 Дубровская волость — бывшее муниципальное образование в Новоржевском районе Псковской области, с 2005 года — часть Вехнянской и Жадрицкой волостей
 Дубровская волость (Брянская губерния) — в составе Брянской губернии, Бежицкий уезд
 Дубровская волость (Муромский уезд) — в составе Владимирской губернии, Муромский уезд
 Дубровская волость (Мосальский уезд) — в составе Калужской губернии, Мосальский уезд
 Дубровская волость (Валдайский уезд) — в составе Новгородской губернии, Валдайский уезд
 Дубровская волость (Старорусский уезд) — в составе Новгородской губернии, Старорусский уезд
 Дубровская волость (Устюженский уезд) — в составе Новгородской губернии, Устюженский уезд
 Дубровская волость (Наровчатский уезд) — в составе Пензенской губернии, Наровчатский уезд
 Дубровская волость (Осинский уезд) — в составе Пермской губернии, Осинский уезд
 Дубровская волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии, Оханский уезд
 Дубровская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии, Егорьевский уезд
 Дубровская волость (Касимовский уезд) — в составе Рязанской губернии, Касимовский уезд
 Дубровская волость (Кузнецкий уезд) — в составе Саратовской губернии, Кузнецкий уезд
 Дубровская волость (Поречский уезд) — в составе Смоленской губернии, Поречский уезд
 Дубровская волость (Юхновский уезд) — в составе Смоленской губернии, Юхновский уезд
 Дубровская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольской губернии, Курганский уезд
 Дубровская волость (Ростовский уезд) — в составе Ярославской губернии, Ростовский уезд